Okruaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Okruaschwili (* 1989), georgischer Judoka 
 Irakli Okruaschwili (* 1973), georgischer Politiker (Bewegung für ein vereintes Georgien)